Андрей Корчагин:
 Корчагин, Андрей Дмитриевич (1912—1986) — полный кавалер Ордена Славы
 Корчагин, Андрей Сергеевич (род. 1980) — российский футболист.